Пета сезона Светског купа у алпском скијању је почела 13. децембра 1970. у Сестријереу у Италији а завршена је 14. марта 1971. у Ореу у Шведској. У мушкој конкуренцији победник у укупном поретку је био Густав Тени из Италије, док је у женској конкуренцији велики кристални глобус освојила Анемари Мозер-Прел из Аустрије.

Календар такмичења

Легенда

Мушкарци

Жене

Поредак – мушкарци

Укупно 

Коначни поредак након 24 трке.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Поредак – жене

Укупно 

Коначни поредак након 23 трке.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Референце 

Светски куп у алпском скијању
Алпско скијање у 1970.
Алпско скијање у 1971.